Theo Brokmann jr. (1922), Nederlands voetballer
Theo Brokmann sr. (1893-1956), Nederlands voetballer en sportbestuurder